Il buon americano (The Ugly American) – romanzo di Eugene Burdick e William Lederer del 1958
 Missione in Oriente - Il brutto americano (The Ugly American) – film del 1963 diretto da George Englund
 The Ugly American – album di Mark Eitzel del 2002